Motocyklowe Grand Prix Walencji 2006 - siedemnasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 27 - 29 października 2006 na torze Circuit Ricardo Tormo w Walencji.

MotoGP wyniki

250 cm³ wyniki

125 cm³ wyniki

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie MotoGP 

Motocyklowe Grand Prix Walencji
Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2006
2006 w Hiszpanii